Singles
 I wonder (Cecil Gant & Roosevelt Sykes) (1944), een lied van Pvt. Cecil Gant and Roosevelt Sykes, cover van Aretha Franklin
 I wonder (Mary Costa) (1959), een lied van Mary Costa
 I wonder (Brenda Lee) (1963), een lied van Brenda Lee
 I wonder (Marvin) (1964), een lied van Marvin Gaye
 I wonder (Golden Earring) (1965), een lied van Golden Earring
 I wonder (Lou Rawls) (1968), een lied van Lou Rawls
 I wonder (Sixto Rodriguez) (1970), een lied van Sixto Rodriguez
 I wonder (album van Jack Jersey) (1975), een album van Jack Jersey
 I wonder (single van Jack Jersey) (1975), een lied geschreven en gezongen door Jack Jersey
 I wonder (Departure) (1977), een lied van ABBA
 I wonder (Rosanne Cash) (1982), een lied van Rosanne Cash
 I wonder (Blind Melon) (1992), een lied van Blind Melon
 I wonder (Chris Isaak) (1996), een lied van Chris Isaak
 I wonder (Da Pump) (2000), een lied van Da Pump
 I wonder (Diffuser) (2003), een lied van Diffuser
 I wonder (Kellie Pickler) (2007), een lied van Kellie Pickler
 I wonder (Kanye West) (2007), een lied van Kanye West
Album
 I wonder (album van Jack Jersey) (1975), een album van Jack Jersey & The Jordanaires

Zie ook 
 I wonder if I care as much (1957), een lied van de Everly Brothers, gecoverd door Neil Young e.a.
 I Wonder Who's Kissing Her Now (1947), een Amerikaanse muziekfilm